Coos County kan syfta på

 Coos County, New Hampshire
 Coos County, Oregon